Yamato se poate referi la:

 Poporul Yamato, un grup etnic în Japonia
 Provincia Yamato, o provincie istorică în Japonia
 Perioada Yamato, o perioadă în istoria Japoniei
 Satul Yamato, o localitate în Japonia, în districtul  Ōshima al prefecturii Kagoshima
 Municipiul Yamato, o localitate în Japonia, în prefectura Kanagawa
 Orașul Yamato, o localitate în Japonia, în prefectura Kumamoto
 Cuirasatul japonez Yamato